est une expression anglaise signifiant « feux rouges ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 Red Lights, film américain de 1923 ;
 , titre original de Feu rouge, film américain de Roy Del Ruth sorti en 1949 ;
 , film américain de Guy Jacobson,   et Charles Kiselyak sorti en 2009 ;
 , titre anglais de Feux rouges, film français de Cédric Kahn sorti en 2004 ;
 , film américano-espagnol de Rodrigo Cortés sorti en 2012.

Musique

Album 
 Red Light est une chanson reprise sur l’album Reflected du groupe belge YKONS sorti en .

 , album de F(x) sorti le  ;

 , album des  sorti en .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de U2 présente sur l'album  sorti le .
 Red Lights, une chanson du disc jockey néerlandais Tiësto, sortie le

Voir aussi